Lužice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lužice (okres Hodonín)
 Lužice (okres Prachatice)
 Lužice (okres Olomouc)
 Lužice (okres Most)